Sassen est un nom propre pouvant désigner :

Patronyme 
 Maan Sassen (1911-1995), homme politique néerlandais
 Saskia Sassen (1949-), sociologue et économiste néerlandaise
 Viviane Sassen (1972-), photographe néerlandaise
  (1918-2001), collaborationniste néerlandais

Toponyme

Sassen, ville de l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat